Imperfection – piosenka amerykańskiego zespołu rockowego Evanescence wydana jako główny singiel promujący czwarty album studyjny grupy pt. Synthesis. 15 września 2017 roku. Utwór został napisany przez członków zespołu, w którego skład wchodzą: Amy Lee, Troy McLawhorn, Tim McCord, Will Hunt oraz Jen Majura. Producentami są Amy Lee oraz William Barry "Spaceway" Hunt. Do singla został nakręcony teledysk, reżyserią zajął się P. R. Brown.

Tło 

W jednym z wywiadów Amy Lee ujawniła, iż piosenka została napisana z perspektywy kogoś „pozostawionego” po samobójstwie lub stracie ukochanej osoby.

Lista utworów 
 Digital download
 „Imperfection” – 4:23

Notowania

Twórcy 

 Amy Lee – producent, kompozytor, twórca tekstu
 Will "Spaceway" Hunt – producent, kompozytor, inżynier, inżynier dźwięku
 Will Hunt – kompozytor
 Jen Majura – kompozytor
 Tim McCord – kompozytor
 Troy McLawhorn – kompozytor
 Chris Allgood – asystent inżyniera
 Gary Hedden – redaktor
 Nick Spezia – inżynier
 Emily Lazar – inżynier masteringu
 Damian Taylor – inżynier miksowania
 David Campbell – aranżer występów

Przypisy 

Single Evanescence
Single wydane w roku 2017